

Persone
 Donato Carretta – funzionario italiano.
 Ferdinando Carretta – criminale italiano.
 Simone Carretta – pittore italiano del XVI secolo
 Valentina Carretta – ciclista italiana.

Altro
 Biotopo Masi Carretta, area naturale del Trentino-Alto Adige.
 Villa del Carretta, villa di Crespina.